‌

Mamadou Diallo peut désigner :

 Mamadou Diallo (1941-), judoka guinéen ;
 Mamadou Diallo (1954-), athlète sénégalais spécialiste du triple saut ;
 Mamadou Diallo (1971- ), footballeur sénégalais évoluant au poste d'attaquant ;
 Mamadou Diallo (1982- ), footballeur malien évoluant au poste d'attaquant ;
 Mamadou Diallo (1994- ), footballeur guinéen évoluant au poste d'attaquant.

Voir aussi 
 Mamoudou Diallo